è un kaijū, noto soprattutto per essere uno dei principali avversari di Godzilla, è una mata mata modificata.

Storia
Kamoebas è una testuggine (specificamente una mata mata) proveniente da un'isola misteriosa. Dopo la morte di Gezora e Ganimes, viene posseduto dall'alieno Yog (Atom nel doppiaggio italiano). La creatura viene indebolita dagli ultrasuoni emessi dai pipistrelli. Così, in preda al panico, attacca la nuova versione di Ganimes, anch'egli impazzito. Durante la lotta, le due creature raggiungono il cratere di un vulcano dove muoiono.

Aspetto
Come già detto, Kamoebas è una grossa tartaruga. Ha un colore marrone. Ha una corazza molto spessa e dei pungiglioni sopra la testa.
I suoi artigli sono molto grossi, adatti ad arrampicarsi, e i denti sono acuminati. Per via della mutazione, ha la lingua biforcuta.

Omaggi
In Italia è presente un errore di doppiaggio. Infatti, quando Yog spiega cosa sia la sua specie, dice che è stato in grado di possedere un granchio e un'iguana, anche se Kamoebas è una testuggine.

Kamoebas riapparirà più avanti nel film Godzilla: Tokyo S.O.S. sotto forma di un cadavere galleggiante.

Nella serie animata ispirata al Godzilla americano, il mostro che vuole divorare l'uovo di Godzilla ha molti tratti in comune con Kamoebas.

Filmografia
Atom, il mostro della galassia (1970)
Godzilla: Tokyo S.O.S. (2003)

Toho Kaiju
Mutanti immaginari
Tartarughe immaginarie